Kürtün (district), een Turks district in de provincie Gümüşhane
 Kürtün (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kürtün